Gaia Vuerich (ur. 4 lipca 1991 w Cavalese) – włoska biegaczka narciarska.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Bibliografia 
 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Cavalese
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018